Il singolare del torneo di tennis Orange Prokom Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gaël Monfils che ha battuto in finale Florian Mayer 7–6(6), 4–6, 7–5.

Teste di serie

  Mariano Puerta (primo turno)
 Assente
  Guillermo Coria (semifinali)
  Carlos Moyá (secondo turno)

 Filippo Volandri (secondo turno)
 José Acasuso (quarti di finale)
 Igor' Andreev (quarti di finale)
 Victor Hănescu (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2005
ATP Tour 2005